Соревнования по плаванию брассом у женщин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 5-6 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменок.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал 

Плавание на летней Универсиаде 2015